

Muziek 
 Those were the days (All in the Family), titelsong van de serie All in the Family in de jaren 1970
 Those were the days (album van The Cats), een album van The Cats uit 2006
 Those were the days (single van The Cats), een lied van The Cats uit 2006

Film 
 Those Were the Days (film uit 1934), een Britse film uit 1934 van Thomas Bentley

Zie ook 
 These are the days (doorverwijspagina)